Флаг Косовского района — один из официальных символов Косовского района Ивано-Франковской области, утвержденный 8 апреля 2011 года решением решением заседания Косовского районного совета.

Описание 
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, разделённое на три равные части синего, желтого и зеленого цветов. Соотношение высоты к длине 1:2.

Порядок расположения горизонтальных полос синий, желтый, зеленый цвета. В левом верхнем углу полотнища размещено герб района.
Присутствие на флаге Косовского района синего и желтого цветов символизирует принадлежность к украинскому государству, а зеленого, как составляющего цвета герба.

Ссылки 
 Рішення про герб і прапор Косівського району | Косівська районна рада

Флаги районов Украины
Флаги с изображением ели
Флаги, содержащие горную эмблему